Верджи́ния-Бич, Вирджи́ния-Бич, Виргиния-Бич ( ) — город в США, расположенный на юго-востоке штата Виргиния. Самый крупный город в штате и 44-й по населению в США ( человек по данным на 2017 год).

Верджиния-Бич считается курортным городом, с большим количеством пляжей и отелей вдоль побережья. Здесь есть несколько государственных парков, три военные базы и два университета. Город упоминается в книге рекордов Гиннесса как город с самым длинным общественным пляжем для отдыха.

География 

Верджиния-Бич — независимый город на юго-востоке штата Виргиния на побережье Атлантического океана и Чесапикского залива. Граничит с городами Норфолк и Чесапик.

Согласно данным бюро статистики США, город занимает общую площадь 1290 км², из которых 640 км² приходится на сушу и 640 км² — на водные ресурсы. Всего 49,9 % общей площади города занято водой. Средняя высота 3,7 м над уровнем моря. Верджиния-Бич простирается вдоль Чесапикского залива до границы с Северной Каролиной, прибрежная полоса составляет 45 км.

История 
Верджиния-Бич был основан в 1887 году и развивался как курорт со строительством гостиниц и железной дороги, соединившей город с Норфолком. После Первой мировой войны стал важной базой национальной прибрежной обороны. В 1963 году Верджиния-Бич и округ Принцес-Анн слились и сформировали независимый город.

Население 

По данным переписи 2010 года население Верджиния-Бич составляло  человек (из них 49,0 % мужчин и 51,0 % женщин), в городе было  домашних хозяйств и . Расовый состав: белые — 67,7 %, афроамериканцы — 19,6 %, азиаты — 6,1 %, коренные американцы — 0,4 %. 6,6 % имеют латиноамериканское происхождение.

Население города по возрастному диапазону по данным переписи 2010 года распределилось следующим образом: 24,0 % — жители младше 18 лет, 4,2 % — между 18 и 21 годами, 61,2 % — от 21 до 65 лет и 10,6 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст населения — 34,9 лет. На каждые 100 женщин в Верджиния-Бич приходилось 95,9 мужчин, при этом на 100 совершеннолетних женщин приходилось уже 93,4 мужчин сопоставимого возраста.

Из  домашних хозяйств 69,1 % представляли собой семьи: 50,7 % совместно проживающих супружеских пар (22,2 % с детьми младше 18 лет); 13,9 % — женщины, проживающие без мужей и 4,4 % — мужчины, проживающие без жён. 30,9 % не имели семьи. В среднем домашнее хозяйство ведут 2,60 человека, а средний размер семьи — 3,08 человека. В одиночестве проживали 23,3 % населения, 7,0 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет).

Экономика 
В 2016 году из  человека старше 16 лет имели работу . При этом мужчины имели медианный доход в  долларов США в год против  долларов среднегодового дохода у женщин. В 2016 году медианный доход на семью оценивался в  $, на домашнее хозяйство — в  $. Доход на душу населения —  $ в год. 6,4 % от всего числа семей в Верджиния-Бич и 8,2 % от всей численности населения находилось на момент переписи за чертой бедности.

Экономика города основана на туризме, обеспечении военных баз (нескольких тренировочных центров, аэродрома, военной части), сельском хозяйств и различных мануфактурах. Ежегодно туристы тратят в Верджиния-Бич более 800 млн долларов и обеспечивают занятость примерно 14 200 человек. В последние годы Верджиния-Бич и Норфолк строят у воды новые торговые центры, конференц-центры и концертные площадки.

Климат 

Климат Вирджинии-Бич — влажный субтропический (Cfa согласно классификации климата Кёппена). Зимы обычно прохладные, возможны небольшие снегопады. Лето жаркое и влажное.

Благоприятное географическое положение города вдали от основных маршрутов прохождения штормовых циклонов сделали Вирджинию-Бич популярным местом для отдыха.

См. также 
 Маяк мыса Генри

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт города Вирджиния-Бич 
 
 
  Convention and Visitors Bureau 

Города Виргинии